Het Asian Club Championship 2000/01 (Aziatisch Kampioenschap voor landskampioenen) was de zestiende van dit voetbaltoernooi. Deze editie werd gewonnen door Suwon Samsung Bluewings door in de finale Júbilo Iwata met 1-0 te verslaan.

Wedstrijden

Eerste ronde 
West-Azië
 De wedstrijden werden tussen 24 augustus en 22 september 2000 gespeeld.

|}
 * Do'stlik Tasjkent kwam niet opdagen in Dushanbe voor zijn eerste wedstrijd door de oorlog in Tadzjikistan in die tijd, de AFC antwoordde met een diskwalificatie en een boete van US$ 10.000
 ** n.g. = niet gespeeld; Al-Ansar Beiroet trok zich terug 

 Oost-Azië
 De wedstrijden werden tussen 23 augustus en 10 september 2000 gespeeld.

|}

Tweede ronde 
 West-Azië
 De wedstrijden werden tussen 21 september en 23 december 2000 gespeeld.

|}

 Oost-Azië
 De wedstrijden werden tussen 10 en 27 september 2000 gespeeld.

|}

Kwartfinale

West-Azië

Oost-Azië

Halve finale

Om derde plaats

Finale 

Asian Club Championship
Bekervoetbal 2000/01